A Bandeira do Governador do Distrito Federal é uma bandeira-insígnia oficial que junto com a faixa de governador do Distrito Federal, serve de distintivo do cargo de governador do Distrito Federal, no Brasil.

História
Foi criada em 1994 pelo Decreto nº 15.874,de 29 de agosto de 1994, publicado na edição do dia 30 de agosto de 1994 do Diário Oficial do Distrito Federal.

Uso
Conforme os artigos segundo e terceiro do decreto de criação: A Bandeira-Insígnia deverá ser sempre hasteada nos Órgãos Públicos do Distrito Federal e Residência Oficial, quando presente o Chefe do Poder Executivo. Parágrafo único - A critério do Governador do Distrito Federal, a Bandeira-Insígnia poderá ser utilizada em Veículo Oficial, quando transportar o Chefe do Executivo.  O uso e cerimonial, obedecerão ao Regulamento de Continências, Honras e Sinais de Respeito, aplicáveis às Corporações Militares do Distrito Federal.

Bandeiras de governador de estado no Brasil